Pečnik ist der Familienname folgender Personen:

 Nejc Pečnik (* 1986), slowenischer Fußballspieler
 Tilen Pečnik (* 1998), slowenischer Fußballspieler